'Midnite est la graphie, en anglais américain, de midnight, signifiant minuit en anglais.

Musique 
 Midnite, groupe de reggae originaire des Îles Vierges américaines, formé en 1989.
 Bobby and the Midnites, groupe de rock amériacin actif de 1980 à 1984.
 Midnite Dynamite, album groupe Kix, sorti en 1985.
 Midnite Vultures, album de Beck Hansen, sorti en 1999.

Toponyme 

 Mine de Midnite, mine d'uranium américaine.

Voir aussi